Ге́оргий Анато́льевич Зе́льма (настоящая фамилия — Зельмано́вич; 1906—1984) — советский фотограф и фоторепортёр. Фотокорреспондент «Известий», «Огонька», «Красной Звезды» и других изданий в 1920—1930-х годах, военный фотокорреспондент на полях боевых действий в Великую Отечественную войну. Занимался фотографией более 60 лет.

Биография 
Родился 8 августа 1906 года в Ташкенте в семье врача (впоследствии доктора медицинских наук), специалиста по кожным и венерическим болезням Анатолия Самойловича Зельмановича (1881—1956) и Эсфири Иосифовны Зельманович. Отец в 1932—1939 годах возглавлял научный отдел венерических болезней Узбекского НИИ дерматовенералогии, служил доцентом кафедры дерматовенералогии Ташкентского медицинского института.

В 1921 году переехал в Москву, где начал фотографировать старой камерой «Kodak» 9×12. Получил первый опыт фотографирования в студии «Пролеткино» и во время театральных репетиций для журнала «Театр». Продолжил работать в агентстве «Руссфото», куда он пришел учеником фотографа и вскоре начал работать самостоятельно.

С 1924 по 1927 года Г. А. Зельма работал в качестве фотокорреспондента агентства на своей родине в Узбекистане, Афганистане, Иране и Центральной Азии. Публиковался в «Правде Востока». В 1927 году Г. А. Зельма вступил в ряды РККА, служил в Москве. После демобилизации в 1929 году возвратился в Ташкент на непродолжительное время.

После возвращения в Москву Г. А. Зельма публиковался в журнале «Советское фото», фотографирует на камеру Leica. На протяжении 1930-х годов направлялся в командировки на шахты и заводы Донбасса, в колхозы Тульской области и на учения РККА на черноморское побережье. Работал вместе с Р. Л. Карменом над проектами «Советский Союз из неба» и «10 лет Якутской Советской Социалистической Республики», который были опубликованы в журнале «СССР на стройке». Также работал вместе с М. В. Альпертом и А. М. Родченко.

Во время Великой Отечественной войны интендант III ранга, в качестве корреспондента газеты «Известия» работал на передовых в Молдове, Украине, во время обороны Одессы. Снимал на кораблях Черноморского флота. Его самые известные фотографии сделаны во время битвы за Сталинград, где он воевал зимой 1942—1943 годов. Создал хронику боёв за город. Член ВКП(б).

После войны Г. А. Зельма работал в журнале «Огонёк», а с 1962 года — в агентстве «Новости».

Умер в 1984 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Донском кладбище.

Семья 
Сын — Темерлан (Тимур) Георгиевич Зельма (род. 25 ноября 1941 года), советский и российский кинооператор, продюсер. Работал на «Мосфильме», потом в ТО «Экран» на Центральном телевидении СССР. Снял более 30 кино и телефильмов, сериалов, в том числе «И это всё о нём» (1977), который получил премию Ленинского комсомола, 6-серийный «Синдикат 2» (1980), удостоенный Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, 7-серийный «В поисках капитана Гранта» (1985), фильмы «Не валяй дурака…» (1997) и «Не послать ли нам... гонца?».

Работы находятся в собраниях 
 The Museum of Modern Art, New York

Книги с участием работ Г. Зельмы 
 Цветные фотографии в книге «10 лет Советская Латвия», Латвийское Гос. Издательство, Рига 1950
 Волгоград - город герой : фотоальбом [печатный текст] / Чепурин, Юлий Петрович, Автор (Author); Зельма, Георгий Анатольевич, Фотограф (Photographer); Мануйлов, А., Художник (Artist); Миланова, И., Редактор (Editor). - Москва : Советская Россия, 1966. - 10, [77] с.: фотоил.; 22 см.- 50 000 экземпляров   (в переплёте) : 96 к.
 «Антология Советской фотографии, 1917—1940» Издательство ПЛАНЕТА, Москва 1986
 «Антология Советской фотографии, 1941—1945» Издательство ПЛАНЕТА, Москва 1987
 PROPAGANDA & DREAMS, Edition Stemmle 1999 ISBN 3-908161-80-0

Примечания

Литература 
 Г. Чудаков. Репортёр и жизнь. // журнал «Советское фото», 1980, № 12

Ссылки 
 Биография Г. А. Зельмы
 Выставка работ Г. А. Зельмы
 Также о выставке
 Фотографии Г. А. Зельмы
 Фотохроника войны. Г. А. Зельма

Члены КПСС
Участники Одесской обороны (1941)
Похороненные на Донском кладбище